Анна Лопухина́:
 Лопухина, Анна Ивановна (урожд. баронесса фон Венкстерн; 1786—1869) — кавалерственная дама ордена Святой Екатерины.
 Лопухина, Анна Петровна (1777—1805) — фаворитка императора Павла I.